Бори́с Алекса́ндрович Саве́льев:

 Савельев, Борис Александрович (1912—1994) — российский мерзлотовед, гляциолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Савельев, Борис Александрович (род. 1947) — российский фотограф.